Scranton is de naam van verschillende plaatsen in de Verenigde Staten:

Scranton (Arkansas)
Scranton (Iowa)
Scranton (Kansas)
Scranton (North Dakota)
Scranton (Pennsylvania)
Scranton (South Carolina)